Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Martina Suchá che ha battuto in finale Abigail Spears 7-5, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Mary Pierce (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Mashona Washington (primo turno)
 Jill Craybas (secondo turno)

 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
 Claudine Schaul (secondo turno)
 Laura Granville (secondo turno)
 Samantha Stosur (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2004